Delahaye ist der Familienname folgender Personen:

 Angélique Delahaye (* 1963), französische Politikerin der Union pour un mouvement populaire

 Elisabeth Taburet-Delahaye, französische Kunsthistorikerin; Direktorin des Musée national du Moyen Âge (Musée de Cluny) in Paris
 Émile Delahaye (1843–1905), französischer Unternehmer
 Charlie Delahey (Frederick Charles Delahey; 1905–1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Jacques-Charles Delahaye (1928–2010), französischer Bildhauer
 Jacquotte Delahaye, Piratin oder Bukanierin
 Jean-Paul Delahaye (* 1952), französischer Mathematiker und Informatiker
 Luc Delahaye (* 1962), französischer Fotograf

Siehe auch:
 Automobiles Delahaye, ehemaliger französischer Automobilhersteller